Ce 4/4 ist die Bezeichnung verschiedener Schweizer Schienenfahrzeuge:

 MFO Fc 2x2/2 (ab 1920: SBB Ce 4/4)
 SBB Ce 4/4 9701–9702 (ab 1948: SBB Ce 4/4 721–722)
 BLS Ce 4/4
 Strassenbahn Schweizer Standardwagen"
 Strassenbahn VBZ Ce 4/4 (Elefant) der Strassenbahn Zürich
 BMB Ce 4/4 1 der Biel-Meinisberg-Bahn